Yunusoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Patronyme 
Yunusoğlu est un patronyme turc. Il est composé de Yunus, prénom masculin turc équivalent à Jonas, et du mot turc oğlu placé comme suffixe qui signifie « fils ». Yunusoğlu est donc un nom de famille à suffixe patronymique qui signifie « fils de Yunus ».
 Saşa Yunusoğlu (Sasha Yunisoglu : orthographe européenne) (1985-), footballeur azerbaïdjanais.

Toponyme 

 , village du district de Tarse dans la province de Mersin en Turquie ;
 , village du district de Yüreğir dans la province d'Adana en Turquie.

Voir aussi 
 Yunus : prénom masculin turc et arabe ;
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Homonymie de patronyme
Patronyme turc